Wanxiang är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Shanghai, i den östra delen av landet, omkring 45 kilometer sydost om den centrala stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Wanxiang är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fengcheng,  km väster om Wanxiang. Trakten runt Wanxiang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Shanghai
WP:Projekt Kina